En Pologne, Wolica peut désigner : 

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Wolica, village du powiat de Jasło
 Wolica, village du powiat de Sanok
 Wolica, village du powiat de Przeworsk

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Wolica, village 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Wolica, village

 dans la voïvodie de Łódź :
 Wolica, village du powiat de Bełchatów
 Wolica, village du powiat de Piotrków
 Wolica, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

 dans la voïvodie de Lublin :
 Wolica, village du powiat de Hrubieszów
 Wolica, village du powiat de Krasnystaw
 Wolica, village du powiat de Lubartów
 Wolica, village du powiat d'Opole Lubelskie

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Wolica, village du powiat de Pruszków
 Wolica, village du powiat de Varsovie-ouest

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Wolica, village du powiat de Bochnia
 Wolica, village du powiat de Miechów

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wolica, village du powiat de Jędrzejów
 Wolica, village du powiat de Kielce
 Wolica, village du powiat de Pińczów
 Wolica, village de la gmina de Busko-Zdrój
 Wolica, village de la gmina de Stopnica
 Wolica, village de la gmina de Bogoria
 Wolica, village de la gmina de Łubnice
 Wolica, village de la gmina de Szydłów
 Wolica, village de la gmina de Secemin